Села:
 Цибівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Цибівка — Харківська область, Куп'янський район